Кангерлуссуак — топоним Гренландии. С гренландского языка переводится как «Большой фьорд».

Фьорды
  — Северо-западная Гренландия
  — Восточная Гренландия
  — самый длинный фьорд Западной Гренландии
  — Западная Гренландия

Прочие топонимы
 Кангерлуссуак — поселение в Западной Гренландии в коммуне Кекката.
 Кангерлуссуак — аэропорт поселения.
  — гостиница при аэропорте.
  — ледник в Восточной Гренландии.

См. также